Borsa Miklós (1938–2018) építészmérnök, a Magyar Állami Operaház műszaki igazgatója, öttusázó
 Borsa Miklós (1969) rádiós és televíziós műsorvezető
 Borsa Miklós író